Výraz Maffei může znamenat:

příjmení
 Alessandro Maffei (1662–1730), důstojník bavorské armády
 Andrea Maffei (1798–1885), italský šlechtic a libretista
 Antonio Maffei (historik) (1805–1891), italský historik a historik umění
 Antonio Maffei (řezbář) (1554–1601), italský řezbář a sochař
 Arturo Maffei (1909–2006), italský atlet
 Bernardino Maffei (1514–1553), italský římskokatolický kardinál
 Cecilia Maffei (* 1984), italská rychlobruslařka
 Clara Maffei (1814–1886), italská veřejná činitelka, majitelka společenského salonu
 Dan Maffei (* 1968), americký politik
 Fabrizio Maffei (* 1955), italský novinář
 Francesco Maffei (1605–1660), italský malíř
 Giacinto Maffei (1847-1910), rakouský římskokatolický duchovní a politik z jižního Tyrolska, na počátku 20. století poslanec Říšské rady
 Giovan Pietro Maffei (1533–1603), italský jezuita
 Giovanni Maffei, rakouský politik z jižního Tyrolska během revolučního roku 1848 poslanec Říšského sněmu
 Guido von Maffei (1838–1898), německý malíř
 Hugo von Maffei (1836–1921), německý bankéř
 Joseph Anton von Maffei (1790-1870), německý průmyslník, konstruktér a podnikatel italského původu
 Marcantonio Maffei (1521–1583), italský římskokatolický kardinál
 Mario Maffei (* 1918), italský režisér
 Michele Maffei (* 1946), italský šermíř
 Orazio Maffei (1580–1609), italský římskokatolický kardinál
 Paolo Maffei (1926–2009), italský atronom
 Paolo Alessandro Maffei (1653–1716), italský sběratel umění z Říma
 Raffaelo Maffei (1451–1522), italský teolog
 Scipione Maffei (1675–1755), italský historik a diplomat
 Timoteo Maffei (cca 1415–1470), italský římskokatolický duchovní, arcibiskup 

budovy
 Palazzo Maffei Marescotti, palác v Římě
 Palazzo Maffei (Modugno), palác v Modugnu
 Palazzo Maffei (Verona), palác ve Veroně
 Palazzo Maffei (Volterra), palác ve městě Volterra

vesmírné objekty
 Maffei I, eliptická galaxie v souhvězdí Kasiopeji
 Maffei II, spirální galaxie s příčkou v souhvězdí Kasiopeji
 Skupina galaxií Maffei

další významy
 Krauss-Maffei Wegmann, německá zbrojní firma